Roudné steht für mehrere Ortschaften in Tschechien:

 Roudné, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Roudné, Ortsteil von Bílý Újezd, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Roudné, abgebaggerte Ortschaft auf den Fluren von Ústí nad Labem
 Nové Roudné, Stadtteil von Budweis
 Nové Roudné, Ansiedlung von Roudné, Okres České Budějovice